Název Chlumská hora nese několik kopců:

 Chlumská hora (Novohradské podhůří) 656 m – 2 km jižně od Svatého Jana nad Malší 
 Chlumská hora (Rakovnická pahorkatina) 651 m – 3 km severozápadně od Manětína